Concepción (, cu referire la Concepția Imaculată), este un nume dat câtorva localități din America:

 în Argentina
 Concepción de Buena Esperanza
 Concepción del Bermejo
 Concepción del Uruguay
 Concepción de la Sierra
 Concepción (Corrientes)

 în Chile
 Concepción

 în Columbia
 Concepción (Antioquia)
 Concepción (Santander)

 în Guatemala
 Concepción
 Concepción Chiquirichapa
 Concepción Huista
 Concepción Las Minas
 Concepción Tutuapa

 în Mexic
 Concepción (Campeche)
 Concepción (Tabasco)

 în Paraguay
 Concepción

 în Peru
 Concepción

 în Venezuela
 Concepción